Тихобразов – русская фамилия.

Известные носители 
 Тихобразов, Абрам Иванович (1825—1897) — русский архитектор, академик и профессор Императорской Академии художеств.